Lichen (lateinisch für „Flechte“) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für:
  die Lebensform Flechte

 verschiedene Hauterkrankungen:
 Lichen pilaris, Hornknötchenflechte
 Lichen ruber moniliformis
 Lichen ruber planus, flache Knötchenflechte
 Lichen sclerosus (LS)
 Lichen simplex chronicus, Neurodermitis cirumscripta
 Lichen striatus
 Lichen aureus (LA)
 Lichen planus mucosae, Lichen ruber mucosae

Siehe auch:
 Lichen Hills, Hügelkette im Viktorialand, Antarktika
 Lichen Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Lichen Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Licheń Stary, ein Wallfahrtsort in Polen
 Licheń, Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Lichtenow, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg